Awaria zasilania w USA i Kanadzie w 1965 – rozległa awaria zasilania z 9 listopada 1965 roku
 Awaria zasilania w USA i Kanadzie w 2003 – rozległa awaria zasilania z 14 sierpnia 2003 roku